I liga szkocka w piłce nożnej (1936/1937) – czterdziesty siódmy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został zespół Rangers. Awans uzyskały zespoły Ayr United i Greenock Morton. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Dunfermline Athletic i Albion Rovers.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1936 w piłce nożnej
1937 w piłce nożnej